Wolseley Viper — британский поршневой 8-цилиндровый V-образный авиадвигатель жидкостного охлаждения, модификация выпускавшегося во время Первой мировой войны компанией Wolseley Motors по лицензии двигателя Hispano Suiza HS-8 с увеличенной степенью сжатия.

Устанавливался на самолётах S.E.5a, SPAD VII и других британских (в т.ч. иностранной разработки) летательных аппаратах, рассчитанных на применение моторов Hispano-Suiza.

Модификации
 Wolseley W.4A Python I
 Wolseley W.4A Python II
 Wolseley W.4A Viper
 Wolseley W.4B Adder I
 Wolseley W.4B Adder II
 Wolseley W.4B Adder III
 Wolseley W.4A Python

Применение 
 Airco DH.9
 Avro 552
 Bristol M.R.1
 Bristol Tourer
 Cierva C.8
 Martinsyde F.6
 Royal Aircraft Factory S.E.5a
 Sopwith Antelope
 Sopwith Cuckoo
 SPAD S.VII

Сохранившиеся двигатели 
По одному двигателю Wolseley Viper находится в экспозициях лондонского Музея науки и Аргентинского национального музея авиации; кроме того, ещё один установлен на самолёте S.E.5a, принадлежащему Собранию Шаттлуорта, Олд Уорден, Бедфордшир, Великобритания.

См. также 
Сопоставимые двигатели
 Hispano-Suiza 8
 Sunbeam Arab
 Список авиационных двигателей

Примечания

Источники 

 Lumsden, Alec. British Piston Engines and their Aircraft. Marlborough, Wiltshire: Airlife Publishing, 2003. .

Поршневые авиационные двигатели